Reds de Boston :
 Reds de Boston (1890)
 
 Red Sox de Boston